Jarosław Janicki (ur. 6 lipca 1966) – polski lekkoatleta - długodystansowiec, specjalizujący się w biegach ultramaratońskich.

Czterokrotny srebrny medalista World Challenge - nieoficjalnych mistrzostw świata w biegu na 100 km (1994, 1996, 2004, 2008). Trzykrotny mistrz (1994, 1995, 1996) i wicemistrz (2008) Europy w biegu na 100 km i zdobywca dwóch złotych (1994, 1996) oraz srebrnego (1995) medalu ME w drużynie. Trzykrotny zwycięzca Supermaratonu Calisia (1993, 1995, 2000), rekordzista Polski na dystansie 100 km (6:22:33 - 1995). Rekord życiowy w maratonie - 2:18:35 (1994).

Lista startów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Polscy długodystansowcy
Urodzeni w 1966